Marc Peschanski (né en 1952) est un biologiste et neurophysiologiste français.
 Denis Peschanski (né en 1954) est un historien français, frère de Marc Peschanski.